Antonina Adamowska-Szumowska (1868–1938) – polska pianistka i pedagog
 Małgorzata Szumowska (ur. 1973) – polska reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa

Zobacz też 
 Szumowski